

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Kozi Rynek – część miasta Opatów 
 Kozi Rynek – część miasta Sokołów Małopolski 
 Kozi Rynek – część wsi Nowe Polaszki w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Stara Kiszewa
 Kozi Rynek – część wsi Jurkowice w woj. świętokrzyskiem, w pow. opatowskim, w gminie Opatów

Zobacz też 
 Kozi Rynek – zwyczajowa nazwa części wsi Pogódki
 Rezerwat przyrody Kozi Rynek